Ciara Grant (née en 1978),  footballeuse internationale irlandaise.
Ciara Grant (née en 1993),  footballeuse internationale irlandaise.